Wong Seung Kueng (China, Cantão) ensina Tai Chi Chuan estilo Wu (Tai Ji Quan estilo Wu) em São Paulo, sendo considerado um dos pioneiros no ensino desta arte marcial no Brasil.

Biografia 
Iniciou seu aprendizado na Academia Wu em 1949. Foi discípulo dos mestres Wu Tai-Kwei (吳大揆 1923-1972) e em seguida de seu pai Wu Kung Yi (Wu Kung-i) (吳公儀  1900-1970).

Wong foi professor em Hong-Kong entre 1952 e 1959, quando veio para o Brasil. 

Em novembro de 1959, mês seguinte à sua chegada ao Brasil, fundou em São Paulo a Academia Wong de Tai Chi Chuan, tida como a primeira academia de artes marciais chinesas do Brasil, em plena atividade até hoje, e onde o próprio professor Wong ainda dá aula.

É, talvez, o mestre do estilo Wu mais antigo em atividade, levando-se em conta que o  responsável ou guardião do estilo Wu atualmente é Wu Kwong Yu, nascido em 1946 , que vive em Toronto, Canadá.  Wu Kwong Yu é filho de Wu Tai Kwei, com quem Wong iniciou seu treinamento no estilo Wu.

Ele procura constantemente aperfeiçoar sua prática seguindo os ensinamentos tradicionais. Com a simplicidade que lhe é característica é chamado de professor por seus alunos.

Os ensinamentos do professor Wong 

O professor Wong ensina a forma Kati de 108 movimentos, introduzida por Wu Kung-Yi, e aperfeiçoada por ele próprio.

O ensinamento do professor Wong centra-se na prática do kati, a seqüência dos 108 movimentos, e do toi-sau, ou "pushing hands", como é mundialmente conhecida, consistente na aplicação de movimentos básicos de luta contra um parceiro.

O toi-sau é uma ampliação de um esquema mais simples, chamado quatro-cantos, em que os parceiros que praticam alcançam os quatro cantos (diagonais para frente e para trás) alternadamente, simulando uma seqüência de ataque e defesa.
O objetivo do quatro-cantos, como também do toi-sau, é o desenvolvimento da sensibilidade e da habilidade de prever o movimento do outro.

Páginas externas 

 Associação Wong de Tai Chi Chuan
 Meditação em movimento
  Linaje de maestros de Taichi Wu en México

Mestres de tai chi chuan